Malfatti peut désigner :

Patronymes 
 Anita Malfatti (1889-1964), artiste brésilienne,
 Franco Maria Malfatti (1927-1991), homme politique italien,
 Gian Francesco Malfatti (1731-1807), mathématicien italien,
 Marina Malfatti (1933-2016), actrice italienne,
 Radu Malfatti (1943), musicien et compositeur autrichien,
 Therese Malfatti (1792-1851), musicienne autrichienne.

Divers 
 Commission Malfatti
 Problème de Malfatti
 Cercles de Malfatti